Математический институт Клэя выдаёт различные премии с целью увеличение и распространение математических знаний. Среди них:
 Премия тысячелетия — премия в 1 000 000 долларов США за решение семи «важнейших классических задач» математики.
 Исследовательская премия Математического института Клэя — ежегодная премия, которая вручается за достижения в математических исследований.
 Премия Математического института Клэя за распространение математических знаний () — премия без фиксированного цикла вручения.

Примечания